Белокрылая горлица () — вид птиц из семейства голубиных.

Распространение 
Распространён в юго-западной части США, Мексике, Центральной Америке и Карибском регионе. С ростом урбанизации голубь расширил свой ареал в США. Появился он и на территории Канады. Вид был также интродуцирован во Флориду.

Описание 
Крупные голуби, чья длина достигает 29 см.

Поведение 
Самец и самка растят птенцов вместе. Партнёры и сиблинги нередко остаются вместе на всю жизнь.

Примечания

Ссылки 
 White-winged Dove Species Account  — Cornell Lab of Ornithology
 White-winged Dove — Zenaida asiatica  — USGS Patuxent Bird Identification InfoCenter
 Stamps  (for Belize, Cayman Islands, Honduras, Mexico, and United States) at bird-stamps.org
 White-winged dove videos  at Tree of Life

Горлицы-зенайды
Животные, описанные в 1758 году
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки